Чемпионат Эстонии по международным шашкам среди мужчин 2013 прошёл с 16 по 22 февраля по круговой системе.  В нём приняли участие 7 спортсменов, два из них имели звание мастера ФМЖД. Турнир был 23-м с 1991 года, до этого проходили чемпионаты Эстонской ССР, вместе с которыми он стал 58-м.

Результаты

Ссылки 
 Вики-сайт kabeliit.ee

2013 год в шашках